Homéric, un écrivain français contemporain (1954 -).
 Le Homeric, un paquebot transatlantique mis en service en 1922.